Загребля — название населённых пунктов на Украине:

 Загребля — село в Малинском районе Житомирской области.
 Загребля — село в Оржицком районе Полтавской области.
 Загребля — село в Дубровицком районе Ровненской области.
 Загребля — село в Здолбуновском районе Ровненской области.
 Загребля — село в Белогорском районе Хмельницкой области.